Blumenstock steht für:
 Zimmerpflanze
Johann Blumenstock, Glockengießer des 18. Jahrhunderts
früherer Name von Leo Halban